Суперкубок Албании 2015 () — 22-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Скендербеу» и обладатель Кубка Албании 2014/15 «Лачи». Встреча состоялась 12 августа 2015 года на нейтральном поле в Тиране, на стадионе Кемаль Стафа.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2015 на сайте transfermarkt.co.uk

2015
Матчи ФК «Скендербеу»
Матчи ФК «Лачи»
Албания
Спорт в Албании в 2015 году
События 12 августа
Август 2015 года
Спортивные соревнования в Тиране